Mortagne peut désigner :
 Mortagne, une commune des Vosges ;
 la Mortagne, une rivière française de Lorraine, affluent de la Meurthe ;
 la Mortagne, un ruisseau français du département du Puy-de-Dôme, affluent de la Dordogne.

Etymologie
Alors qu'une légende tenace privilégie le sens de Morte-agne, c'est-à-dire « morte-eau » en roman, ce qui est dénué de sens car le mot latin aqua a d'abord évolué en ewe, eve en ancien français, puis eau, par conséquent on aurait « Morteve » ou « Morteau », la tradition semble privilégier l'origine Mauritania (comitis Mauritaniae, 1086), c'est-à-dire un lieu de stationnement d'une unité maure de l'armée romaine à l'époque du Bas Empire, bien que la notitia dignitatum n'en fasse pas mention. Selon l'historien Auguste Longnon, Mortagne (Mauritania) désignerait des localités fondées ou occupées, à l'époque romaine, par des soldats maures qui, licenciés sans doute après la chute de l'empire, ont dû  chercher un asile dans des lieux divers. Ernest Nègre préfère voir dans le type toponymique Mortagne, l'anthroponyme latin Mauretanus et du suffixe -ia.

Voir aussi 

 Mortagne-au-Perche, une commune de l'Orne ;
 Mortagne-du-Nord, une commune du Nord ;
 Mortagne-sur-Gironde, une commune de la Charente-Maritime ;
 Mortagne-sur-Sèvre, une commune de la Vendée ;
 Mortagne-la-Vieille, ancienne commune de la Charente-Maritime ;
 
 Bec-de-Mortagne, une commune de la Seine-Maritime ;
 Éditions de Mortagne, une maison d'édition québécoise.

Notes